Barthet est un nom de famille porté notamment par :
 Armand Barthet (1820-1874),, auteur dramatique, poète, romancier et journaliste français ;
 Magloire-Désiré Barthet (ou  Barthet) (1837-1912), préfet apostolique du Sénégal ;
 Jean Barthet (1920-2000), modiste français ;
  (1947-), juge à la Cour de justice et ancien procureur général de Malte ;
 Rod Barthet (1970-), chanteur et guitariste français ;
 Anne-Sophie Barthet (1988-), skieuse alpine française.